Entanoneura  — род насекомых из семейства мантиспид отряда сетчатокрылых. 8 видов. Новый Свет: встречается от южной Мексики до северной Аргентины на юге своего ареала (и один найден в Китае). От близких родов отличается жёлтым цветом головы, на которой расположены поперечные коричневые полоски. На мезонотуме пара жёлтых полосок от основания крыльев к скутеллюму. Род был впервые выделен в 1910 году немецким энтомологом Гюнтером Эндерлайном (Günther Enderlein, 1872—1968. Таксон включают в состав номинативного подсемейства Mantispinae
.

 Entanoneura albertisii Navás, 1929
 Entanoneura batesella (Westwood 1867)
 Entanoneura brunneonigra Handschin 1960
 Entanoneura costalis (Erichson, 1839)
 Entanoneura feae Navás, 1929
 Entanoneura januaria Navás, 1936
 Entanoneura mariae (Navás, [1909])
 Entanoneura sinica C.-k. Yang, 1999

Примечания

Ссылки 
 eol.org: Entanoneura 
 Catalogue of Life: Род Entanoneura  Проверено 15 марта 2014 года.

Мантиспиды
Роды сетчатокрылых